Cionothrix är ett släkte av svampar. Cionothrix ingår i familjen Pucciniosiraceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cionothrix